Dundalk (Ierland), hoofdstad van County Louth, in de republiek Ierland. 
 Dundalk FC, voetbalclub uit deze stad.
 Dundalk (Maryland), plaats in de Amerikaanse staat Maryland.